Група В на Копа Америка 2011 е една от трите групи на Копа Америка 2011. Отборите на , ,  и  участват в групата. Мачовете се играха между 4 юли на 12 юли.

Чили завършиха на първо място и ще срещнат  на четвъртфиналите. Уругвай завършиха втори и ще срещнат  – Вторите от група А. Перу завършиха трети и ще срещнат  – победителя от група А. Мексико завършиха на 4-то място и отпадат от турнира.

Класиране 

</noinclude>{|class=wikitable style="text-align:center"
|-
!width="165"|Team
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||1||0||4||2||+2||7
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||1||2||0||3||2||+1||5
|-bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||1||1||1||2||2||0||4
|-
|align=left| 
|3||0||0||3||1||4||−3||0
|}<noinclude>

Уругвай срещу Перу 

Асистент съдии:
 Умберто Клавио
 Ернан Майдана
Четвърти съдия:
 Салвио Фагундес

Чили срещу Мексико 

Асистент съдии:
 Луис Санчес
 Леонел Леал
Четвърти съдия:
 Валтер Кесада

Уругвай срещу Чили 

Асистент съдии:
 Николас Йегрос
 Ефрейн Кастро
Четвърти съдия:
 Раул Ороско

Перу срещу Мексико 

Асистент съдии:
 Рикардо Касас
 Диего Бонфа
Четвърти съдия:
 Салвио Фагундес

Чили срещу Перу 

Асистент съдии:
 Марсио Сантиаго
 Умберто Клавийо
Четвърти съдия:
 Вилмар Ролдан

Уругвай срещу Мексико 

Асистент съдии:
 Ефрейн Кастро
 Луис Алварадо
Четвърти съдия:
 Карлос Вера

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Копа Америка 2011